Die Fußball-Oberliga Westfalen 1982/83 war die fünfte Spielzeit der Oberliga Westfalen. Meister wurde Eintracht Hamm-Heesen vor Rot-Weiß Lüdenscheid. Beide Mannschaften waren punktgleich und wiesen auch die gleiche Tordifferenz auf. Hamm wurde aufgrund der mehr erzielten Tore Meister. In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga wurde Hamm-Heesen Dritter in der Nordgruppe und verpasste dadurch den Aufstieg. Vizemeister Lüdenscheid nahm an der Amateurmeisterschaft teil, schied aber schon in der ersten Runde gegen den 1. FC Bocholt aus.

Die Abstiegsränge belegten der VfB Rheine, Teutonia Lippstadt und die DJK Hellweg Lütgendortmund. Aus der Verbandsliga stiegen der FC Gohfeld und der SV Langendreer 04 auf. Aus der 2. Bundesliga stieg der TuS Schloß Neuhaus ab.


Teilnehmer 
Für die Spielzeit 1982/83 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 1981/82:
 FC Gütersloh  
 SpVgg Erkenschwick  
 Sportfreunde Siegen  
 Preußen Münster  
 Eintracht Hamm-Heessen  
 VfB Waltrop  
 Rot-Weiß Lüdenscheid  
 VfB Rheine  
 Hammer SpVg  
 DSC Wanne-Eickel  
 DJK Hellweg Lütgendortmund  
 Teutonia Lippstadt  
 SC Herford 
 1. FC Paderborn  
 SuS Hüsten 09  
 Westfalia Herne
 die Aufsteiger aus den beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 1981/82:
 ASC Schöppingen (Staffel 1)
 VfL Bochum Amateure (Staffel 2)

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Westfalenmeister

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 153.

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 1982/83 bei Westfalenkick.de
 Geschichte vom SC Eintracht Hamm-Heesen

1982
Fußballsaison 1982/83